L'International Lawn Tennis Challenge 1905 è stata la quinta edizione di quella che oggi è nota come Coppa Davis. Questa edizione venne organizzata dalla squadra britannica, detentrice del torneo, gli incontri eliminatori vennero disputati dal 13 al 19 luglio, la finale dal 21 al 24 dello stesso mese. Tutte le partite vennero disputate al Queen's Club di Londra, Inghilterra.

Rispetto alla precedente edizione la competizione si è allargata passando da tre a cinque rappresentative e prevedendo per la prima volta un World Group con l'obiettivo di determinare la squadra che sfiderà in finale i detentori del titolo. Accanto ai padroni di casa, parteciparono gli Stati Uniti, per la seconda volta le rappresentative belga e francese e le debuttanti Austria e Australasia. I britannici si aggiudicarono il trofeo per la terza volta sconfiggendo in finale gli statunitensi.

Risultati

Gruppo Mondiale

Semifinali

Finale

Challenge round

Collegamenti esterni 

Tennis nel 1905
 1905